Lozari est un toponyme qui peut designer :
Lozari, un hameau corse de la commune de Belgodère, région de la Balagne ;
Lozari, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buje, comitat d'Istrie.